Лавалетт (фр. Lavalette) — французская фамилия

 Лавалетт, Антуан (1707—1762) — иезуит, торговые операции которого на острове Мартиника послужили поводом к изгнанию иезуитов из Франции. 
 Лавалетт, Антуан Мари Шаман (1769 — 1830) — французский политический деятель, граф империи, министр почт, член Государственного совета. 
 Лавалетт, Шарль Жан Мари Феликс (1806—1881) — французский дипломат времён второй империи; маркиз.

См. также 
 Ла-Валетт — коммуна во Франции, в регионе Рона — Альпы.